BHD peut faire référence à :
 buprénorphine haut dosage, un traitement de substitution aux opiacés ;
 dinar bahreïni, la monnaie de Bahreïn ;
 .

Code IATA des aéroports